Plesetsk – traslitterazione alternativa di Pleseck, centro abitato della Russia
 16358 Plesetsk – asteroide della fascia principale
 Cosmodromo di Plesetsk – cosmodromo russo